Die German International sind im Badminton offene internationale Meisterschaften von Deutschland. Sie wurden erstmals 2019 ausgetragen. Nach der Corona-bedingten Pause wurde das Turnier als Bonn International wiederbelebt.

Turniergewinner

Weblinks
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=53DAC7F1-BCBE-419C-BB16-F7FECF52DDC5&draw=2

 
Erstveranstaltung 2019
Liste (Badminton)